Buse ist der Familienname folgender Personen:

 Butz Ulrich Buse (* 1963), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor
 Christian Buse (* 1959), deutscher Schauspieler
 Friedrich-Karl Buse (1914–1990), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (DP, FDP)
 Gerhard Heinrich Buse (1764–1827), deutscher Herausgeber
 Hermann Buse (1907–1945), deutscher Radrennfahrer
 Ida Buse (1850-nach 1891), Kinderdarstellerin und Theaterschauspielerin
 Janina-Dominique Buse (1987–2020), deutsche Webvideoproduzentin, siehe JayJay Jackpot
 Johannes Buse (1876–1925), deutscher Buchdrucker und Schriftsteller
 Karen Buse (* 1953), deutsche Juristin und Staatsrätin in Bremen
 Karsten Buse (* 1966), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Klaus-Dieter Buse (1945–2016), deutscher Heimatforscher
 Lodewijk Henrick Buse (1819–1888), niederländischer Botaniker und Jurist
 Matthias Buse (* 1959), deutscher Skispringer
 Michael Buse (* 1980), deutscher Basketballspieler und Basketballtrainer
 Norbert Busè (* 1963), deutscher Dokumentarfilmer, Filmproduzent und Regisseur
 Pablo Ribet-Buse (* 2003), deutscher Synchronsprecher
 Werner Buse (* 1950), deutscher Politiker (Die Linke)

Buse ist das Pseudonym von
 La Buse († 1730), Pirat

Siehe auch:
 Bus
 Buss
 Busse
 Buße
 Buhse

Familienname
Deutscher Personenname